Mercury — марка автомобілів Ford Motor Company.
 Mercury — мова програмування.
 «Mercury» — дебютний демо-альбом української рок-групи FRANCO.
 «Mercury» — перша пілотована космічна програма США.
 «Mercury» — назва космічного корабля в рамках однойменної програми.
 Mercury Records — англійська компанія звукозапису.
 Freddie Mercury — британський співак, автор пісень і музичний продюсер, відомий передусім як лідер, вокаліст та клавішник рок-гурту Queen.

Див. також 
 Меркурій